Литературная премия Шведской академии ( в обиходе называемая «Малая нобелевская премия») — крупнейшая премия Швеции в области художественной литературы, вручаемая с 1986 года Шведской академией писателям, внесшим значительный вклад в литературу Швеции, Дании, Норвегии, Исландии и Финляндии. Денежная часть премии составляет 400 тысяч шведских крон (43 тысячи евро).

Софи Оксанен стале первой женщиной из Финляндии, награждённой в 2013 году литературной премией Шведской академии.

Лауреаты

Примечания 

 
Награды, появившиеся в 1985 году
Награды по алфавиту